imiennik – osoba nosząca to samo imię
 Imiennik – powieść Jhumpy Lahiri
 Imiennik – indyjsko-amerykański film z 2016 w reżyserii Miry Nair, ekranizacja

Zobacz też 
 Imiennik – Śladem pradziada